Торриче́лли () может означать:

 Торичелли, Георгий Иванович (1800—1843) — русский архитектор.
 Торричелли, Морено (род. 1970) — итальянский футболист, тренер.
 Торричелли, Роберт (род. 1951) — американский политик.
 Торричелли, Эванджелиста (1608—1647) — итальянский математик и физик.

Подводные лодки 
Несколько подводных лодок итальянских ВМС были названы в честь Эванджелиста Торричелли:
 Торричелли — подводная лодка типа «Микка» (1918—1930);
 Торричелли — подводная лодка типа «Архимед» (1934—1937);
 Торричелли — подводная лодка типа «Брин» (1937—1940);
 Эванджелиста Торричелли — подводная лодка итальянских ВМС (1960—1976);

Другое 
 Торричелли — крупный ударный кратер в Заливе Суровости на видимой стороне Луны.

См. также 
 Торричелла (значения)
 Языки Торричелли